Die Denmark Open 2019 im Badminton fanden vom 15. bis zum 20. Oktober 2019 in der Odense Idrætshal in Odense statt.

Sieger und Platzierte

Herreneinzel

Setzliste 
 Kento Momota (Champion)
 Chou Tien-chen (Viertelfinale)
 Shi Yuqi (zurückgezogen)
 Anders Antonsen (Viertelfinale)
 Chen Long (Finale)
 Jonatan Christie (2. Runde)
 Viktor Axelsen (Halbfinale)
 Anthony Ginting (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Akane Yamaguchi (1. Runde)
 Chen Yufei (Halbfinale)
 Nozomi Okuhara (Finale)
 Tai Tzu-ying (Champion)
 P. V. Sindhu (2. Runde)
 Ratchanok Intanon (2. Runde)
 He Bingjiao (1. Runde)
 Saina Nehwal (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Markus Fernaldi Gideon / Kevin Sanjaya Sukamuljo (Champions)
 Mohammad Ahsan / Hendra Setiawan (Finale)
 Li Junhui / Liu Yuchen (Viertelfinale)
 Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (Halbfinale)
 Hiroyuki Endō / Yuta Watanabe (Viertelfinale)
 Han Chengkai / Zhou Haodong (Viertelfinale)
 Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto (Viertelfinale)
 Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Mayu Matsumoto / Wakana Nagahara (Halbfinale)
 Yuki Fukushima / Sayaka Hirota (Halbfinale)
 Misaki Matsutomo / Ayaka Takahashi (1. Runde)
 Chen Qingchen / Jia Yifan (Finale)
 Greysia Polii / Apriyani Rahayu (2. Runde)
 Lee So-hee / Shin Seung-chan (Viertelfinale)
 Du Yue / Li Yinhui (2. Runde)
 Kim So-young / Kong Hee-yong (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Zheng Siwei / Huang Yaqiong (Viertelfinale)
 Wang Yilu / Huang Dongping (Finale)
 Yuta Watanabe / Arisa Higashino (1. Runde)
 Chan Peng Soon / Goh Liu Ying (Viertelfinale)
 Seo Seung-jae / Chae Yoo-jung (Halbfinale)
 Praveen Jordan / Melati Daeva Oktavianti (Champions)
 Marcus Ellis / Lauren Smith (1. Runde)
 Tang Chun Man / Tse Ying Suet (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Offizielle Webseite
 Turnierseite

2019
Badminton 2019
Badmintonwettbewerb in Odense Kommune